Мее́н-сюр-Євр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 190 км на південь від Парижа, 90 км на південь від Орлеана, 16 км на північний захід від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 3117 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 6946,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Туристичне бюро 
 Меен-сюр-Євр на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Меен-сюр-Євр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер